El duque Cristián el Viejo de Brunswick-Luneburgo (1566-1633) fue un Príncipe de Luneburgo y administrador del principado episcopal de Minden.

Biografía 
Cristián nació el 9 de noviembre de 1566, siendo el segundo hijo varón del duque Guillermo de Brunswick-Luneburgo y de Dorotea de Dinamarca, fue elegido en 1597 como Coadjutor del Obispado Principesco de Minden y asumió el cargo de obispo en 1599. Tras la muerte de su hermano mayor, Ernesto II (1611), asumió el gobierno del Principado de Luneburgo y adquirió el Principado de Grubenhagen en 1617, que fue fusionado. 

Cuando estalló la guerra de los Treinta Años se puso, junto al duque Federico de Holstein, de lado del emperador, se hizo coronel de las tropas del  Círculo Bajo Sajón (Kreistruppen) y buscó con gran habilidad mantener el escenario de guerra cuánto más lejos posible del territorio del obispado; a pesar de que en 1623 las fuerzas imperiales a las órdenes del general Tilly ocuparon el territorio. Cuando los nobles bajo sajones se prepararon para defenderse, Cristián renunció a su puesto como coronel del círculo. No fue hasta 1629, cuando fue aprobado el Edicto de Restitución, que se unió a la fe protestante.

Murió el 8 de noviembre de 1633.

Ancestros

Bibliografía 
 
  C.V. Wedgwood, The Thirty Years War

Enlaces externos 
House of Welf

Príncipes de Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Obispos luteranos
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Príncipes de Grubenhagen de la casa de Welf